La saison 1964-1965 du CR Belcourt est la  du club en première division du championnat d'Algérie. Le club a gagné le doublé championnat d'Algérie et Coupe d'Algérie.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Liens externes 
 RSSSF:Algeria season 1965-1966

Belouizdad CR
1965-1966
1965 en Algérie
1966 en Algérie